Ле́мешев — русская фамилия. Образована от слова лемех (лемеш).

Известные носители 
 
 Лемешев, Вячеслав Иванович (1952—1996) — советский боксёр-любитель, олимпийский чемпион 1972 года.
 Лемешев, Игорь Павлович (род. 1945) — советский и российский художник.
 Лемешев, Константин Иванович (1907—1950) — советский футболист, брат В. И. Лемешева.
 Лемешев, Михаил Яковлевич (1927—2021) — доктор экономических наук, депутат I Государственной думы РФ от ЛДПР.
 Лемешев, Сергей Яковлевич (1902—1977) — советский оперный певец.

Лемешева

См. также 
 Лемеши